Waterboy(s) (que l'on peut traduire par porteur(s) d'eau) peut désigner plusieurs choses :

Musique
 Waterboy, une chanson folk traditionnelle américaine;
 The Waterboys, un groupe de musique britannique formé en 1983.

Cinéma
 Waterboy (The Waterboy), un film américain sorti en 1998;
 Waterboys, un film japonais sorti en 2001.

Télévision
 Water Boys, une série télévisée japonaise diffusée en 2003, dérivée du film Waterboys;
 Water Boys 2, série télévisée japonaise diffusée en 2004, suite de la précédente;
 Water Boys 2005 Natsu, mini série télévisée japonaise diffusée en 2005, suite et fin des deux autres.